El-Sayed Nosseir – sollevatore egiziano
 Jwani Riad Nosseir – cestista egiziano
 Kamal Riad Nosseir – cestista egiziano